

Patronymie 
Mamontov (masculin ; ) ou Mamontova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anatoli Mamontov (1839-1905), éditeur et libraire russe, frère de Nikolaï et Savva Mamontov ;
 Constantin Mamontov (1869-1920), général russe, commandant des cosaques du Don durant la guerre civile russe ;
 Margarita Mamontova, épouse Morozova (1873-1958), mécène russe ;
 Nikolaï Mamontov (1845-1918), éditeur et libraire russe, frère d'Anatoli Mamontov et de Savva Mamontov ;
 Savva Mamontov (1841-1918), industriel et mécène russe, frère d'Anatoli et Nikolaï Mamontov ;
 Véra Mamontova (1875-1907), fille de Savva Mamontov, portraiturée par plusieurs peintres russes.
Patronyme russe